GJR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gjogur (Islanda)